Ващу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Варфоломій (Ващук) (1953-2021) — митрополит Рівненський і Острозький УПЦ МП, вважавсяся одним з прибічників канонічної автокефалії в єпископаті УПЦМП.
 Ващук Владислав Вікторович ( 1975) — український футболіст, захисник.
 Ващук Ігор Олександрович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ващук Ірина Миколаївна — президент благодійного фонду «Revived Soldiers Ukraine» (США); відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Ващук Катерина Тимофіївна ( 1947) — народний депутат України.
 Ващук Любов Володимирівна ( 1952) — українська актриса.
 Ващук Микола Васильович (1959–1986) — ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, Герой України.
 Ващук Оксана Олегівна ( 1989) — українська спортсменка (вільна боротьба), Майстер спорту.
 Ващук Олексій Олександрович (1980—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ващук Олеся Петрівна ( 1986) — доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія».
 Ващук Ольга Миколаївна ( 1987) — українська (до 2014 р.) та турецька (з 2014 р.) гандболістка, яка виступає за турецький клуб Ардешен ГСК.
 Ващук Ольга Петрівна ( 1978) — голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації з березня 2021.
 Ващук Павло Васильович (1998—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Роман Ващук ( 1962) — канадський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.
 Ващук Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ващук Тарас Васильович (* 1947) — український художник, працює та проживає в Бучачі, якийсь час — в США
 Ващук Федір Григорович ( 1959) — український вчений у галузі інформатики.
 Ващук Федір Тимофійович ( 1925) — український радянський літературознавець.
 Ващук Юрій Михайлович ( 1963) — заслужений льотчик-випробувач, Герой Російської Федерації.

Примітки 

Прізвища на -ук